Baranya se poate referi la:

 Județul Baranya
 Comitatul Baranya
 Baranya (regiune), o regiune istorică și geografică, teritoriul căreia astăzi este împărțit între Ungaria și Croația

Termeni apropiați
 Barania (ru), un râu de ~11 km în Peninsula Kamceatka